Тузлуков — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тузлуков, Борис Дмитриевич (1909—1974) — советский театральный художник.
 Тузлуков, Дмитрий Гаврилович — российский полярный специалист-ледоисследователь.

Топоним 
 Тузлуков — хутор в Багаевском районе Ростовской области.

См. также 
 Тузла
 Тузлук